Puchar Karpat mężczyzn w skokach narciarskich sezon 2017/2018 – 5. edycja Pucharu Karpat mężczyzn, która rozpoczęła się 12 sierpnia w Planicy, a zakończyła 20 września 2017 w Râșnovie.

Pierwszego dnia podczas zawodów w Planicy dwukrotnie najlepszy okazał się być Kazach Siergiej Tkaczenko. Dwukrotnie również tę samą pozycję, w tym przypadku drugą zajął jego rodak Ilja Kratow. Trzecim miejscem w ciągu dwóch dni zadowalali się reprezentanci Rumunii, a dokładniej kolejno Daniel Cacina i Sorin Mitrofan.

W drugi weekend września zmagania odbyły się w polskim Szczyrku, gdzie zwycięzcami obu konkursów okazali się reprezentanci gospodarzy Piotr Kudzia wraz z Tomaszem Pilchem. Pierwszego dnia na drugiej pozycji uplasował się Damian Skupień, a trzeci był Kacper Juroszek. Drugiego dnia zmagań drugie miejsce zajął Sorin Mitrofan, a trzeci ponownie był Juroszek.

Podczas piątego finałowego konkursu cyklu w Râșnovie najlepsi byli Czesi; zawody wygrał Radek Selcer, a drugie miejsce wywalczył Jakub Šikola. Trzecie miejsce zajął reprezentant Rosji Ilja Baskakow.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne 
Statystyki zostały sporządzone na podstawie źródeł:

Klasyfikacja generalna 
Zestawienie zostało sporządzone na podstawie źródła:

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Sezon 2017/2018 w skokach narciarskich
2018
2017 w Rumunii
2017 w Słowenii
2017 w polskim sporcie